Levet est un nom propre, patronyme ou toponyme, qui peut désigner :

Personnalités portant ce patronyme 
 Aimé Levet est un homme politique du duché de Savoie puis de Haute-Savoie (1806-1889).
 Antoine Levet est un rosiériste français (1818-1891).
 Nicolas Levet est un homme politique français (1798-1869).
 Georges Levet est un homme politique français (1834-1911), fils du précédent.
 Henry Jean-Marie Levet est un poète français (1874-1906), fils du précédent.
 Jean-Paul Levet est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les musiques afro-américaines (1948-).
 Jean-Louis Levet est un économiste français (1955-).
 Thomas Levet est un golfeur français (1968-).
 Sandrine Levet est une sportive française pratiquant l'escalade (1982).
 Serge Levet, graveur médailleur français.
 Bérénice Levet, universitaire et essayiste française (1971).

Toponyme 
 Levet est une commune française du département du Cher.
 Canton de Levet, un canton français du département du Cher.

Homonymie de patronyme
Patronyme français